Tiglate-Pileser I — rei da Assíria de 1115 a 1077 a.C.
 Tiglate-Pileser II — rei da Assíria de 967 a 935 a.C.
 Tiglate-Pileser III — ou  ou Tiglate-Pileser IV; rei da Assíria de 745 a 727 a.C.

Desambiguações de antropônimos